Никола́й Васи́льевич Иса́ков (1821, Москва — 1891, Москва) — генерал от инфантерии (1878), попечитель Московского учебного округа (1859—1863); главный начальник военно-учебных заведений России (1863—1881), руководитель реформы военного образования 1860-х и 1870-х гг.

Биография 
Родился  года в Москве. Сын придворного берейтора Василия Григорьевича Исакова (1787—1840) и Марии Ивановны Карачаровой, воспитанницы московского Екатерининского института. На церемонии погребения Александра I его отец исполнял обязанности «радостного латника» нового государя. В семье было ещё трое детей: Павел (1819—1878), Владимир (1822—?) и Дмитрий (1823—1866). Николай Исаков был очень похож внешне на цесаревича Александра Николаевича, причём сам Николай I якобы объяснял это сходство тем, что его настоящим отцом был Александр I.

Получил воспитание в Московском кадетском корпусе, откуда выпущен 8 сентября 1839 года (со старшинством с 4 сентября 1838 года) прапорщиком в 12-ю конную батарею, затем служил в штабе 6-й конно-артиллерийской бригады. Через три года Исаков поступил в Императорскую военную академию, окончил её курс с отличием.

Служба при Генеральном штабе и в действующей армии 
9 января 1841 года был причислен к Генеральному штабу и служил сперва при департаменте Генерального штаба, а потом при 3-м корпусе и уже в 1845 году исправлял должность дивизионного квартирмейстера 3-й лёгкой конной дивизии. 10 июля 1844 года произведён в подпоручики и 1 сентября 1845 года — в поручики.

В начале 1846 года Исаков был командирован на Кавказ, где на протяжении двух лет участвовал в ряде экспедиций в Чечне и Дагестане, состоя офицером Генерального штаба при Дагестанском отряде князя М. З. Аргутинского-Долгорукого. Исаков отличился при штурме аула Салты в сентябре 1847 года, при обороне Салтинских высот в октябре того же года, в боевых действиях под Гергебилем в июле и при Мискинджи в сентябре 1848 года. За храбрость и распорядительность был неоднократно награждён. В конце 1848 года штабс-капитан Исаков был послан графом М. С. Воронцовым к императору Николаю I с донесением об усмирении Северного Дагестана. Император пожаловал его званием флигель-адъютанта.

В 1849 г. Исаков состоял при генерале графе П. Х. Граббе, посланном в Константинополь для переговоров по поводу предполагавшихся действий против венгров, а во время войны находился при отряде у того же графа Граббе, с успехом исполнял все возлагавшиеся на него важные поручения, за отличие в сражении при Дебрецене произведён 24 июля 1849 г. в подполковники и был посылаем с театра войны в Варшаву для доклада Государю. За выполнение особых поручений во время Венгерской кампании Исаков получил 28 января 1850 г. орден св. Анны 2-й степени.

С конца 1849 по апрель 1854 г. неоднократно исполнял различные поручения по линии Генерального штаба, с марта по сентябрь 1850 г. был прикомандирован к лейб-гвардии Преображенскому полку для занятий по фронтовой, лагерной и гарнизонной службе.

11 апреля 1854 года был произведён в полковники и в июне—июле был командирован с особым поручением Николая I к королям Баварскому, Вюртембергскому и Саксонскому; затем ему был поручен осмотр резервных войск, парков и транспортов, назначенных для отправления в Дунайскую армию. В начале Восточной войны Н. В. Исаков был назначен начальником штаба Кронштадтского гарнизона, но вскоре перешёл в действующую армию и вступил в должность начальника штаба 6-го армейского корпуса, участвовал в сражениях при Альме (за отличие в этом сражении был награждён орденом св. Владимира 3-й степени с мечами), Инкермане, на Чёрной речке, и в защите Севастополя. В день коронации императора Александра II (8 сентября 1856 г.) Исаков был произведён в генерал-майоры с зачислением в Свиту Его Императорского Величества.

Благосклонность Александра II 
С окончанием Крымской войны оканчивается и боевая служба Исакова. Императорская фамилия радела о том, чтобы пристроить своего предполагаемого родственника на высокопоставленную синекуру. Государственному канцлеру А. М. Горчакову было рекомендовано рассмотреть его кандидатуру на пост посланника в Вюртембергском королевстве, однако тот решительно отказался принять на дипломатическую службу «бездарного, но ловкого придворного интригана».

В 1858 году Исаков был командирован от Министерства внутренних дел в Эстляндскую губернию для исследования причин крестьянских волнений и представил обстоятельный отчёт о положении земледельческого класса в Остзейском крае. В том же году был назначен членом присутствия Земского отдела, учреждённого для рассмотрения поступавших из губернских комитетов проектов по новому устройству быта крестьян.

С 1859 по 1863 год Исаков занимал пост попечителя Московского учебного округа. В его управление округом в Московском университете было восстановлено преподавание всеобщей географии и учреждена кафедра государственного права европейских держав. По его ходатайству устроены в Московском округе педагогические курсы для приготовления преподавателей в средние учебные заведения, а впоследствии ассигнована сумма и на приготовление учителей для народных училищ. В 1862 году он ездил за границу, чтобы лично ознакомиться с существовавшими там училищными системами и со вспомогательными учреждениями по народному образованию. По его представлению переведён был в Москву Румянцевский музей и устроены в нём университетские коллекции и кабинеты, публичная библиотека.

В это же время Исаков состоял членом Московского отдела Главного совета женских учебных заведений, председателем в Императорском обществе испытателей природы и вице-председателем в Обществе истории и древностей российских. По оставлении же должности попечителя был избран почётным членом названных обществ и учреждений и почётным членом Московского Императорского университета (1865).

Главный начальник военно-учебных заведений 

В 1863 году Исаков был назначен главным начальником военно-учебных заведений. При его деятельном участии, под руководством военного министра генерал-адъютанта графа Д. А. Милютина состоялась реформа военно-учебных заведений. Основная мысль её заключалась в отделении специально-военных классов от общеобразовательных в особые заведения. Таким образом установлены два главных типа военно-учебных заведений: военные и юнкерские училища, с двухгодичным военно-специальным курсом и общеобразовательные военные гимназии с семилетним курсом реального характера; для менее способных учащихся учреждены военные прогимназии с четырёхгодичным элементарным курсом; из них одна (Вольская) была приспособлена для нравственного исправления малолетних. Для привлечения на службу в преобразованные заведения возможно лучших сил испрошены, были для всех служащих по этой части новые служебные преимущества и учреждены педагогические курсы, давшие более 80 преподавателей с высшим образованием, и учительская семинария военного ведомства в Москве, откуда выпущено более 400 учителей и воспитателей для военных прогимназий и военно-фельдшерских школ. Лучшие преподаватели командировались за границу с педагогическою целью, при Главном управлении военно-учебных заведений издавался журнал, «Педагогический сборник» неофициальная часть которого была посвящена разработке вопросов теории и практики воспитания и обучения; учреждена центральная педагогическая библиотека, в которой было собрано до 13000 томов. В 1881 г. военные и юнкерские училища могли уже замещать своими выпусками до 80 % ежегодной убыли офицеров в войсках всех родов оружия, тогда как до 1863 г. из военно-учебных заведений пополнялось не более 30 % всего числа офицерских вакансий, остальные же вакансии замещались производством из нижних чинов. П. А. Алексеев, сам бывший воспитателем в эпоху реформ, вспоминая то время, писал:

В 1870 г. он принял на себя инициативу создания в Санкт-Петербурге музея прикладных знаний, для которого было отведено здание Соляного городка. Быстро приспособленное, оно уже к концу 1871 г. превращается в тот научно-образовательный центр, который, объединяя музеи педагогический, военно-учебных заведений, сельскохозяйственный и Императорского технического общества, в течение многих лет служит местом просвещения. Такой же музей в Москве в значительной степени также обязан своим возникновением мысли и трудам Исакова. В 1872 году был председателем ор­га­ни­зационного комитета грандиозной Политехнической выставки в Москве.
Принимая с начала 1870-х гг. ближайшее участие в делах Общества российского «Красного Креста», по должности товарища его председателя, Исаков в 1877—1878 гг. вынес на себе всю тяжесть организации помощи раненым в русско-турецкую войну, так как на него, по желанию императрицы Марии Александровны, было возложено руководство всем этим делом в качестве председателя на время войны образованной исполнительной комиссии. Точно так же пришлось Исакову внести новные мысли и сделать решительные шаги в деле общественной и частной благотворительности. С 1873 г., избранный членом совета Императорского Человеколюбивого общества, Исаков принял на себя труд приведения в порядок многих частей этого крупного учреждения. Между прочим, он предпринял, при добровольном содействии ряда лиц, собирание и издание сведений о благотворительности в России и за границей и содействовал основанию журнала для разработки касающихся её вопросов. Когда Человеколюбивое общество отказалось дать средства на это издание, он принял расходы на себя. Этого сборника вышло 7 томов, и много статей для него было написано самим Исаковым.

Во время управления военно-учебными заведениями Исаков был произведён 30 августа 1865 г. в генерал-лейтенанты, 4 апреля 1865 г. назначен генерал-адъютантом, 17 апреля 1870 г. получил орден св. Александра Невского и 30 августа 1875 г. алмазные знаки к этому ордену, 16 апреля 1878 г. получил чин генерала от инфантерии, был избран почётным членом Академии Художеств, Общества распространения полезных книг, обществ Технического, Русского музыкального и других.

В 1881 г. он оставил должность начальника военно-учебных заведений и назначен членом Государственного совета. В 1889 г., в день пятидесятилетнего юбилея службы в офицерских чинах, Н. В. Исаков был награждён орденом св. Андрея Первозванного при милостивом Высочайшем рескрипте.

Умер  года, похоронен в Даниловом монастыре в Москве.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (17 марта 1846 года).
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (30 сентября 1847 года, за отличие при штурме аула Салты).
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (20 октября 1847 года, за отличие при обороне Салтинских высот).
 Золотая шпага с надписью «За храбрость» (16 августа 1849 года, за отличие под Гергебилем).
 Орден Святого Станислава 1-й степени (17 апреля 1859 года).
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (23 декабря 1861 года).
 Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (6 декабря 1862 года).
 Орден Белого Орла (16 апреля 1867 года).
 Орден Святого Владимира 1-й степени (15 мая 1883 года).
 Орден Святого Апостола Андрея Первозванного (1889)

Семья 

Жена (с 10 января 1851 года) — Анна Петровна Лопухина (1829—17.10.1910), внучка генерал-лейтенанта Е. Е. Удома, дочь черниговского уездного предводителя дворянства богача П. Ф. Лопухина. Венчание её с красавцем Исаковым, за которого некогда передрались петербургские барыни высшего света, было в имении Лопухиных в местечке Златополь Чигиринского уезда в Свято-Николаевской церкви. За заслуги мужа была пожалована в кавалерственные дамы ордена св. Екатерины (малого креста) (11.07.1882). Скончалась в Царском селе. В браке имела детей:
 Пётр (29.02.1852—1917), крещен 3 апреля 1852 года в церкви Главного придворного госпиталя, крестник Николая I и Е. Ф. Лопухиной. Экономист, организатор и председатель Русского литературного общества, руководитель Союза русских писателей;
 Мария (18.05.1853—1922), крещена 4 июня в церкви Воскресения Христова в Царском Селе, замужем за генерал-адъютантом князем С. И. Васильчиковым;
 Василий (1856—1912), певец-дилетант (тенор);
 Сергей (1859—1946), состоял в ведомстве Министерства иностранных дел, камер-юнкер, отец С. С. Исакова.
 Екатерина (1864—1948), фрейлина; замужем за петербургским губернатором графом А. В. Адлербергом.

Примечания

Литература 
 Андриянников П. Ю. Н. В. Исаков — служба в военном и учебном ведомствах. // Интеллигенция: генезис, формирование, становление, развитие и деятельность: материалы XX Международной научно-теоретической конференции, Иваново, 24-26 сентября 2009 г. — Иваново: ИвГУ, 2009. — С. 118—119.
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. — , 1882.
 
 
  (обл.)
 
 
 
 
 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801—1906: Биобиблиографический справочник. — , 2007.

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Выпускники Николаевской военной академии
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Кавказской войны
Участники Крымской войны
Внебрачное потомство Романовых
Директора Румянцевского музея
Почётные члены Императорской Академии художеств
Президенты Московского общества испытателей природы
Попечители Московского учебного округа
Почётные члены Московского университета
Похороненные в Даниловом монастыре
Участники Альминского сражения